Atena je jedna od grčkih prefektura. Dio je periferije Atika i super-perfekture Atena-Pirej.

Zemljopis 

Glavni grad ove prefekture je grad Atena. Prefektura je druga najmanja u Grčkoj (manja je jedino Prefektura Lefkada), ali je prva bo broju i gustoći stanovništva.

Prefektura pokriva središnji dio Atenske aglomeracije. Njene krajnje geografske točke su općine (komune) Chaidari na zapadu, Ekali na sjeveru, Penteli na istoku i Glyfada na jugu.

Graniči s prefekturama:
Prefektura Istočna Atika (sjeveroistok, istok, jugoistok), 
Prefektura Zapadna Atika (sjeverozapad)
Prefektura Pirej i Saronski zaljev (na zapadu)
Navedena prefekture također pripadaju periferiji Atika.

Općine i zajednice 

{| class="wikitable"
| valign="top" | Općine Prefekture Atena

Vidi također: Popis naselja u Atici

Vanjske poveznice
Službena stranica 

Grčke prefekture